Ху́сид — еврейская фамилия (дословно: хасид, приверженец хасидизма).
 Хусид, Виктор Борисович (1903—1974) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии во время Великой Отечественной войны.
 Хусид, Мордхе (1909—1988) — канадский еврейский поэт и прозаик (идиш, иврит).
 Хусид, Соломон Ефимович (1912—1989) — советский инженер-металлург, специалист в области автоматизации металлургического производства, лауреат Государственных премий СССР.
 Хусид, Хуан Хосе (род. 1941) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, актёр.